Посольство Республики Болгария в Москве () — официальная дипломатическая миссия Болгарии в России, расположено в Москве на Мосфильмовской улице.

 Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, д. 66
 Телефоны посольства: (+7 495) 234-02-26
 Факс: (+7 495) 232-33-02
 Консульская служба: +7 (499) 143 6230 — Информация и консультации: с 15:00 до 17:00 часов (только в рабочие дни)
 Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Российской Федерации: Атанас Крыстин
 Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 082.

Послы Болгарии в России

В Российской империи 
 Константин Стоилов (1883)
 Димитр Станчов (1897—1906)
 генерал Стефан Паприков (1906, 1910—1912)
 Димитр Цоков (1908—1909)
 Стефан Бобчев (1912—1913)
 генерал Радко Димитриев (1913—1914)
 Михаил Маджаров (1914—1915)

В СССР 
 Стефан Чапрашиков (1918)
 Никола Антонов (1936—1939)
 Тодор Христов (1940)
 Иван Стаменов (1940—1941)
 Димитр Михалчев (1934—1936, 1944—1946) 
 Найден Курдаланов (1946, 1948—1949)
 Стела Благоева (1949—1954)
 Карло Луканов (1954—1956)
 Любен Николов (1956—1963)
 Стоян Караджов (1963—1967)
 Стоян Иванов (1967—1973)
 Димитр Жулев (1973—1986)
 Георги Панков (1986—1990)
 Владимир Велчев (1991—1992)

В Российской Федерации 
 Владимир Велчев (1991—1992)
 Володя Нейков (1992—1994)
 Христо Миладинов (1994—1997)
 Василий Такев (1997—2000)
 Илиян Василев (2000—2006)
 Пламен Грозданов (2006—2012)
 Бойко Коцев (2012—2018)
 Атанас Крыстин (с 2018)

Другие представительства Болгарии в России 
 Генеральное консульство в Екатеринбурге (Екатеринбург, улица Гоголя, 15)  (закрыто в 2011, восстановлено в феврале 2016 г.)
 Генеральное консульство в Новосибирске (Новосибирск 630099, Улица Семьи Шамшиных, 30) (закрыто в 2012 г.)
 Генеральное консульство в Санкт-Петербурге (190000, Россия, Санкт-Петербург, улица Рылеева, 27)

См. также 
 Российско-болгарские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве
 Список дипломатических миссий Болгарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Болгарии в России.
 Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Официальный сайт.
 Общая информация о дипломатических представительствах Болгарии в России.
 Консульство Республики Болгария, Екатеринбург, Россия
 Интервью с Послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым
 
 Консульский отдел Посольства Республики Болгария в Российской Федерации

Болгария
Дипломатические представительства Болгарии
Раменки
Российско-болгарские отношения